Brokmann ist der Name folgender Personen:

 Simona Brokmann (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Theo Brokmann (1893–1956), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Broekman
 Brookman
 Brookmann
 Brockmann